

Населені пункти та їхні частини
 Паперня — село в гміні Станіславув Мінського повіту Мазовецького воєводства
 Паперня — село в гміні Ліпуш Косьцерського повіту Поморського воєводства
 Паперня — село в гміні Ракув Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Паперня — село в гміні Фалкув Конецького повіту Свентокшиського воєводства
 Паперня — частина міста Ліпсько в Ліпському повіті Мазовецького воєводства
 Паперня — частина міста Сувалки в Підляському воєводстві
 Паперня — частина міста Мишкув у Мишковському повіті Сілезького воєводства
 Паперня — частина міста Барлінек у Мисліборському повіті Західнопоморського воєводства
 Паперня — частина села Воля-Адамова в гміні Ходеч Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Паперня — частина села Бялобжеґі-Кольонія в гміні Коцьк Любартівського повіту Люблінського воєводства
 Паперня — частина села Недосьпелін у гміні Вельґомлини Радомщанського повіту Лодзинського воєводства
 Паперня — частина села Подобін у гміні Недзьведзь Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Паперня — частина села Вулька-Горинецька в гміні Горинець-Здруй Любачівського повіту Підкарпатського воєводства
 Паперня — частина села Сукув у гміні Далешице Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Паперня — частина села Бодзехув у гміні Бодзехув Островецького повіту Свентокшиського воєводства
 Паперня — частина села Бабалиці в гміні Біскупець Новомейського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Паперня — частина села Нове Място-над-Вартою в гміні Нове-Място-над-Вартою Сьредського повіту Великопольського воєводства
 Паперня — осада в гміні Єжево Свецького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Паперня — осада в гміні Одолянув Островського повіту Великопольського воєводства
 Паперня — лісова осада в гміні Пшедбуж Радомщанського повіту Лодзинського воєводства
 Паперня — лісова осада в гміні Ілава Ілавського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Паперня — лісова осада в гміні Влошаковіце Лещинського повіту Великопольського воєводства
 Паперня — лісова осада в гміні Мендзихуд Мендзиходського повіту Великопольського воєводства
 Паперня — лісова осада в гміні Оборники Оборницького повіту Великопольського воєводства
 Паперня — лісова осада в гміні Ходзеж Ходзезького повіту Великопольського воєводства

Див. також 
 Папірня

Примітки